chandra – stan przygnębienia, złe samopoczucie, niskie poczucie wartości, apatia, poczucie beznadziejności.

Astronomia 
 Obserwatorium rentgenowskie Chandra

Osoby 
 Subrahmanyan Chandrasekhar – indyjski astrofizyk, często nazywany Chandra
 Vikram Chandra – indyjski pisarz uważany za czołowego hinduskiego prozaika

Religia 
 Chandra (Ćandra) – Księżyc i jemu odpowiadające bóstwo w hinduizmie